Numele Bolgrad se poate referi la:

 Orașul Bolgrad (Ucraina)
 Raionul Bolgrad (Ucraina)
 Județul Bolgrad, care a aparținut între 1856 și 1878 Moldovei și mai apoi României.

Toponime slave